Antroponímia:
 Eudòcia, prenom femení
 Geografia històrica: ciutats de l'Àsia Menor que van portar aquest nom:
 Eudòcia de Frígia
 Eudòcia de Pamfília
 Eudòcia de Lícia
 Eudòcia de Capadòcia

Vegeu també: Eudòxia.